La Granja (en espagnol, « la ferme ») peut désigner :
 La Granja, une ville de la communauté espagnole d'Estrémadure
 La Granja, aussi appelée San Ildefonso, une autre ville espagnole de la communauté Castille-et-León
 La Granja, un palais royal en Espagne
 La Granja, une commune du Chili
 La Granja, l'édition chilienne de La Ferme Célébrités
 La Granja, une station du métro de Madrid
 La Granja, une station du métro de Santiago